Les Droits de l'homme est le titre de plusieurs journaux français disparus, dont :
Les Droits de l'homme, Montpellier (1870-1871) ;
Les Droits de l'homme, Paris (1876-1877) ;
Les Droits de l'homme, Paris (1898-1900).

C'est aussi le nom d'une loge maçonnique Les Droits de l'Homme, fondée en 1882.

Presse écrite disparue en France